Africký pohár národů 1978 bylo 11. mistrovství pořádané fotbalovou asociací CAF. Vítězem se stala Ghanská fotbalová reprezentace.

Kvalifikace 

Hlavní článek: Kvalifikace na Africký pohár národů 1978

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Play off

Semifinále

O 3. místo 

1 Zápas předčasně ukončen ve 42. minutě, když za stavu 1:1 hráči Tuniska opustili hrací plochu na protest proti výrokům rozhodčího. Utkání bylo zkontumováno 2:0 a Tunisko bylo na dva roky vyloučeno ze soutěží CAF.

Finále

Externí odkazy 
 Africký pohár národů na eurofotbal.com
 Africký pohár národů na rssf.com

1978
Fotbal v roce 1978
Fotbal v Ghaně